Drelincourt est un nom de famille notamment porté par :

 Charles Drelincourt (1595-1669), pasteur français
 Charles Drelincourt (1633-1697), médecin et professeur de médecine français 
 Laurent Drelincourt (1625-1680), pasteur et poète français 
 Peter Drelincourt (1644-1722), prélat anglican irlandais